Tenisový turnaj WTA Hansol Korea Open 2008 se konal ve dnech 22. - 28. září v Soulu, hlavním městě Jižní Koreje, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 145,000 dolarů.

Ve finále dvouhry porazila 1. nasazená Maria Kirilenková Australanku Samanthu Stosurovou a získala 5. titul v kariéře na okruhu WTA.

Ve čtyřhře zvítězil první nasazený tchajwanský pár Čuang Ťia-žung - Sie Su-wej.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

Korea Open
WTA Tour 2008
Sport v Jižní Koreji v roce 2008